Подсолнухи — множественное число слова подсолнух.

Населённые пункты 
 Подсолнухи — название одного из микрорайонов Октябрьского района города Томска застраиваемого в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье» с 2008 по 2018 года.

Искусство 
 Подсолнухи — название двух циклов картин голландского художника Винсента ван Гога.
 Подсолнухи — совместный советско-итальянский кинофильм с участием Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.
 Подсолнухи — названия песни и видеоклипа по ней Наташи Королёвой, дебютированные в 1995 г.
 Подсолнечники — натюрморт французского художника-постимпрессиониста Поля Гогена из собрания Государственного Эрмитажа.

См. также 
 Подсолнух — многозначный термин.
 Слепые подсолнухи () — фильм режиссёра Хосе Луиса Куэрды по одноимённому произведению Альберто Мендеса.
 Санфлауэр